Чёрная ку́рица — курица чёрного цвета:

 Чёрная курица — кукольный мультфильм по сказке Антония Погорельского (СССР, 1975).
  () — фильм-драма режиссёра Мин Баадур Бам (Непал, 2015).
 Чёрная курица — московский театр марионеток.
 Чёрная курочка — оккультная книга.